Koeberliniaceae – rodzina z rzędu kapustowców (Brassicales). Jest to takson monotypowy z jednym rodzajem Koeberlinia obejmującym dwa gatunki. Rośliny te występują w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, w północnym Meksyku oraz w Boliwii.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy i drzewa zrzucające liście, cierniste, nagie lub omszone. Pęd wzniesione.
 Liście Skrętoległe, drobne, siedzące, łuskowate, z także drobnymi, łuskowatymi przylistkami.
 Kwiaty Promieniste, obupłciowe, pojedyncze lub zebrane w kątowe kwiatostany groniaste lub wierzchotkowate. Działki kielicha w liczbie 4, trwałe. Płatki korony także są cztery. Pręcików 8, z okazałymi, nagimi lub owłosionymi nitkami nitkami. Słupek jeden, prosty i gruby, zalążnia z pojedynczego owocolistka. Na szczycie słupka główkowate znamię.
 Owoce Kulistawe jagody z 1 do 4 nasionami.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu kapustowców. Rodzaj tradycyjnie zaliczany był do rodziny kaparowatych Capparidaceae (np. w systemie Cronquista z 1981). Badania molekularne ujawniły bliskie pokrewieństwo tych roślin z rodzinami Bataceae i Salvadoraceae oraz opisaną w 2020 roku rodziną Tiganophytaceae.

 Podział rodziny
Rodzaj Koeberlinia Zuccarini
 Koeberlinia holacantha W.C. Holmes, K. L. Yip & Rushing
 Koeberlinia spinosa Zucc.

Przypisy 

Kapustowce